None (gebedsstonde)
Nonen (kalender)